Pellens ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Pellens (1893–1967), deutscher Theologe, Superintendent in Hameln und langjähriger Vorsitzender des Landesverbandes des Evangelischen Bundes Hannover 
 Bernhard Pellens (* 1955), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Karl Pellens (1934–2003), deutscher Historiker
 Roseli Pellens (2002 promoviert), brasilianische Insektenkundlerin in Frankreich